Srebrna Góra peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Srebrna Góra, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Srebrna Góra, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.